CFE est un sigle qui peut faire référence à :
 CFE, une société belge de construction de rang international ;
Comisión Federal de Electricidad, compagnie d'électricité publique mexicaine ;
 Caisse des Français de l'étranger, une caisse de sécurité sociale du régime général destinée aux Français résidant et travaillant à l'étranger ;
 Centre de formalités des entreprises, en France ;
 Cotisation foncière des entreprises, un impôt local créé en France en 2010 ;
 Confédération fiscale européenne, une association des conseillers fiscaux européens ;
 Centre de formation de l'Essonne, un centre de formation du médico-social situé à Grigny (91) créé en 1992 ;
 Coupe de France Étudiants, les régates d'entrainement de la Course Croisière EDHEC ;
 Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (en français, traité sur les forces conventionnelles en Europe) ;
 , la principale certification professionnelle concernant la lutte contre la fraude proposée par lAssociation of Certified Fraud Examiners'' (ACFE).CFE est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Clermont-Ferrand/Auvergne, selon la liste des codes AITA des aéroports.

 Voir aussi 
 CFE-CGC''', Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, syndicat français